Proposició (lògica), frase enunciativa que formula un argument del qual es pot analitzar la veritat o falsedat
 Proposició de llei, proposta de llei presentada davant l'òrgan legislatiu competent, quan aquest encara no ha aprovat o ratificat
 Proposició no de llei, forma amb què es coneixen a Espanya les propostes sorgides a les Corts amb la finalitat d'aprovar textos o resolucions sense caràcter de llei